Климишин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Климишин, Николай Дмитриевич (1909—2003) — деятель украинского национализма, доктор литературоведения.